Quetta steht für:

 Quetta, Stadt in Belutschistan in Pakistan
 Quetta (Campodenno), Dorf in der Gemeinde Campodenno in Italien

Sonstiges:
 Quetta (Schiff), britisches Passagierschiff 
 Quetta (Krater), Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Quetta: A City of Forgotten Dreams, pakistanischer Film
 Quetta-, SI-Präfix für 1030